Le terme Camatose peut se référer à:

Toponymes

Barrage Camatose-1, un barrage situé en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Barrage Camatose-2, un barrage situé en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Camatose, un affluent du réservoir Dozois, situé dans le territoire non organisé de Lac-Pythonga, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.
Rivière Camatose, un affluent de la Baie La Vérendrye du réservoir Dozois, coulant dans le territoire non organisé de Réservoir-Dozois, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.